Miejscowości w USA:
 Motley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Motley – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Pittsylvania
Gminy w USA:
 Motley (ang. Motley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Motley (ang. Motley County) – w stanie Teksas